Лос Арељано има више значења:

 Лос Арељано, Ехидо Оаксака (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Арељано, Ел Кањон (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Арељано (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Арељано (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Арељано (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Арељано (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику